Big Rock Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Rock Hill (Arkansas)
 Big Rock Hill (Vermont)